Faktotum kan syfta på:
 Faktotum (roman) – en roman från 1975 av Charles Bukowski baserade på hans egna upplevelser
 Factotum (film) – en amerikansk-norsk långfilm från 2005 baserad på Bukowskis bok